

Accezioni comuni
Porcellana è un particolare tipo di ceramica.

Biologia
Porcellana comune, pianta infestante.
Porcellana è un genere di crostacei decapodi della famiglia Porcellanidae.
Porcellana platycheles conosciuto comunemente come granchio porcellana, è un crostaceo.

Musica
Porcellana – singolo del 2018 di Noemi

Persone
Giovanni Porcellana è un politico italiano.

Geografia

Porcellana – quartiere di Sassari.